Pierre de Beauvais peut désigner plusieurs personnes :
 Pierre de Beauvais, un auteur français du , connu pour ses traductions et son bestiaire.
 Pierre de Beauvais, mort en 1685, époux de Catherine Bellier, première maîtresse de Louis XIV qui fit ériger l'Hôtel de Beauvais.

Voir aussi 
 Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais